Шушан (сусан) или шоман (; лилия):

 Шушан — библейский город.
 Шушан (шоман, шошан, шошанним, шушан-эдуф) — во времена Давида музыкальные инструменты наподобие лилии (;  и пр.)
 Шушан-пурим — в иудаизме название дня 15-го адара.
 Шушан — женское имя, например: Петросян, Шушан Самвеловна (род. 1967)

Топонимы
 Шушан () — район города Салем, штат Нью-Йорк, США.

См. также 
 Производные от «шушан»: женские имена  и Шошана; город Сузы и область Сузиана.
 Шушань | Шошан | Шушёэн | Шошандухт
 Лилия | Геральдическая лилия | Лилия (имя)

Примечания